Lichtstad is een bijnaam voor de volgende steden:

 Parijs (la ville lumière)
 Eindhoven, deze benaming wordt doorgaans aan Philips toegeschreven, maar is oorspronkelijk afkomstig van de in Eindhoven aanwezige luciferindustrie.
 Curepipe, (Mauritius)

Bijnaam